Головинцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Головинцы — деревня в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Головинцы — деревня в Оричевском районе Кировской области.